Иса Нажадиевич Хаджимурадов (; род. 29 сентября 1969, с. Промысловка, Лиманский район, Астраханская область, РСФСР, СССР) — политический и общественный деятель Чеченской Республики. Мэр Грозного с 17 марта 2020 по 1 марта 2021 ( 10 февраля — 17 марта 2020).

Биография 
Иса Хаджимурадов родился 29 сентября 1969 года в селении Промысловка, что в Астраханской области. 

Трудовую деятельность начал в 1987 году, став учеником инженера-землеустроителя Агропромышленного объединения.

В 1988–1989 годах служил в Вооруженных Силах Советского Союза. 

Окончив в 1993 году филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, устроился на работу в Департамент земельных ресурсов и землеустройства Чеченской Республики, где занял должность специалиста первой категории.

Главный специалист и начальник информационно-аналитического отдела Комитета Правительства Чечни по делам молодежи с 2001 года. Спустя три года создал и возглавил Региональную молодежную общественную организацию «Патриот».

С 2005 года специалист-эксперт пресс-службы Президента Чеченской Республики. Чуть позже стал руководителем пресс-службы Регионального общественного фонда имени А. Х. Кадырова.

В 2007 году избран председателем Регионального Отделения Политической Партии Справедливая Россия в Чеченской Республике.

С октября 2008 года депутат Парламента Чеченской Республики. С декабря 2011 года возглавил Департамент внешних связей Главы и Правительства Чеченской Республики, который с сентября 2013 года был реорганизован в Департамент внешних связей Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Первый заместитель Мэра города Грозного (2019).

Мэр Грозного с 17 марта 2020 по 3 марта 2021.

Общественная деятельность 
Иса Хаджимурадов известен в Чечне и за пределами помощью людям, попавшим в сложное положение. Также является блогером, ведущим популярного среди чеченцев и ингушей канала на YouTube «Даймохк онлайн» (более 12 миллион просмотров).

Семья 
Женат, воспитывает двух детей.

Награды 
 Орден имени Ахмата Кадырова;
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»;
 Почетная грамота Главы Чеченской Республики;
 Благодарственные письма и почетные грамоты Парламента  Чеченской Республики.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Чеченского государственного университета
Мэры Грозного
Блогеры России
Депутаты Парламента Чеченской Республики